Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Tracy Delatte e Trey Waltke 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Robert Lutz /  Stan Smith (primo turno)

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Alan King Tennis Classic 1981